Il singolare del Grand Prix Hassan II 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrea Gaudenzi ha battuto in finale Álex Calatrava 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie

  Albert Portas (quarti)
  Hicham Arazi (quarti)
  Karim Alami (semifinali)
  Andrea Gaudenzi (campione)

 Sjeng Schalken (secondo turno) 
 Juan Antonio Marín (quarti) 
 Jordi Burillo (secondo turno) 
 Davide Sanguinetti (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1998
ATP Tour 1998